Hochstraße steht für:
 eine auf Brücken und anderen Bauwerken geführte Straße, siehe Hochstraße
 eine historische, über Höhen und Bergrücken geführte Straße, siehe Hohe Straße und Höhenweg
 eine Hauptstraße, siehe Hauptstraße (allgemein)
 eine Landstraße
 ein Ortsteil von Ruhmannsfelden, siehe Hochstraße (Ruhmannsfelden)
 Hochstraße (Frankfurt am Main), Straßenname
 Hochstraße (Gemeinde Perchtoldsdorf), Ortsteil von Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Hochstraße (Gemeinde Friedberg), Ortsteil von Friedberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hochstraße (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hochstraße (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:

 Hohe Straße
 Höhenstraße
 Hochstraß
 Hochsträß
 Schwarzwaldhochstraße